Seznam polkov z zaporedno številko 39.

Seznam 
 Pehotni
 39. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 39. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 39. pehotni polk (ZDA)
 39. pehotni polk (Wehrmacht)
 39. strelski polk (ZSSR)
 39. fusilirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 39. tankovski polk (Wehrmacht)
 39. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 39. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 39. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 39. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 39. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi